Little Lord Fauntleroy (1921), stomme film uit 1921
 Little Lord Fauntleroy (1936), Amerikaanse film uit 1936
 Little Lord Fauntleroy (1980), Britse film uit 1980